Pogoń Stettin (offiziell Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin S.S.A) war ein polnischer Sportklub aus der an der Oder gelegenen Hafenstadt Stettin (Westpommern). Zur Saison 2010/11 schloss sich der Frauenfußballvereines TKKF Gryf Stettin dem Verein an und bildet seitdem die Frauenfußballabteilung. Größter Erfolg war der Aufstieg in die Ekstraliga Kobiet 2010/11. Im März 2013 wurde der Verein aus finanziellen Gründen aufgelöst.

Bilanz 
 Bis 2010: TKKF Gryf Szczecin
 2011: Pogoń Szczecin Women

 2006/07: Aufstiegsspiel gegen TKKF Checz Gdynia (5:1) und somit Aufsteiger in die zweite polnische Frauenfußballliga.

Bekannte Spielerinnen (Pogoń Szczecin)

Weblinks 
 Profil auf www.90minut.pl
 Offizielle Homepage

Polnischer Frauenfußballverein
Pogoń Stettin
Ehemaliger Fußballverein aus Stettin
Gegründet 2002